Yotsuya Kaidan – Opowieść o duchu z Yotsui – książka o tematyce grozy napisana przez Jamesa S. de Benneville. Jest to jedna z wielu wersji najsłynniejszej japońskiej opowieści Yotsuya-kaidan, która oparta jest na XVII-wiecznej legendzie o mściwym duchu o imieniu O'Iwa. Była to jedna z historii niesamowitych (kaidan), które chętnie opowiadano przy zabawie nazywanej hyaku-monogatari, czyli opowieści przy stu knotkach. Gra polegała na tym, iż grupa osób zamykała się po zmroku w pokoju i opowiadała sobie historie o duchach, demonach itp. gasząc świecę po skończeniu każdej historii, co sprawiało, że w pokoju robiło się coraz mroczniej i straszniej.

Legenda 
Wielce prawdopodobne jest, iż legenda oparta jest na autentycznej osobie. O'Iwa z rodu Tamiya (1688-1710) mogła paść ofiarą spisku uknutego przeciw niej przez jej męża i jego towarzyszy, a następnie popełnić samobójstwo poprzysięgając zemstę. Inne źródła zaś twierdzą, iż dama O'Iwa była tak naprawdę w szczęśliwym związku, a do historii zostało zapożyczone tylko jej imię. Jednakże w 1717 roku w Yotsui wzniesiono jej kapliczkę o nazwie O'Iwa Inari, by uśmierzyć gniew ducha. Japońskie historie o duchach różnią się od tych o amerykańskim pochodzeniu tym, że zjawa nie zabija samodzielnie swoich ofiar. Cierpią one z powodu własnych majaków powodowanych wyrzutami sumienia i wyobraźnią. Dusza staje się bakemono w większości przypadków wskutek wypowiedzenia klątwy przez osobę całkowicie skoncentrowaną na swoim nieszczęściu lub gniewie w ostatnich chwilach życia, tak jak i w przypadku tej historii.

Fabuła 
Akcja ma miejsce w okresie Edo na przełomie XVII/XVIII wieku w Yotsui, dzielnicy współczesnego Tokio. Dōshinowi (funkcja przypominająca dzisiejszego policjanta) Matazaemonowi urodziła się córka O'Mina o paskudnej urodzie. Miała płaską twarz przypominającą talerz, pulchne i niezgrabne nogi, wklęsły biust oraz skórę pokrytą czarnymi plamami po ospie. Ta choroba odebrała jej również oko, pozostawiając na jej twarzy ziejącą czernią dziurę. O'Mino zakochała się w służącym Densuke. Mimo iż była to miłość nieodwzajemniona, wkrótce dziewczyna zaszła w ciążę, a następnie zmarła przy porodzie córki O'Iwy, tak samo brzydkiej jak ona. Mimo dobrego serca przezywana była tak, jak i matka – obake, czyli demon. 26 lat po tym stary już Matazaemon przed śmiercią dbał jedynie o zapewnienie wnuczce odpowiedniego męża, wraz z którym odziedziczyłaby majątek. Yamada Chōbei, pośrednik w sprawach damsko-męskich dostał za zadanie zeswatanie brzyduli. Udało mu się namówić wróżbiarza z Asakusy, Kazumę, któremu spodobała się wizja bogactwa. Iemon, bo tak naprawdę miał na imię chłopak, mimo obrzydzenia wziął O'Iwę za żonę. Wkrótce do jego życia powróciła jego stara miłość – O'Hana, czego dalekosiężnym skutkiem było uknucie spisku przeciw żonie wspólnie z naczelnikiem Yotsui (Kaibą) oraz samurajem (Kibeiem). Niewierny mąż znęcał się nad O'Iwą poprzez bicie i upokarzanie. Zdołał ją także przekonać, iż stracił cały ich majątek przez hazard. Dobrotliwą kobietę Chōbei sprzedał wkrótce w drodze oszustwa do zamtuzu na resztę życia. Gdy O'Iwa dowiedziała się prawdy o spisku przeklęła wszystkich, którzy brali w nim udział, na siedem wcieleń i poprzysięgła zemstę, po czym rzuciła się w wody kanału. Jako straszne onryō powróciła terroryzując Yotsui, by nękać swoich prześladowców zgodnie z obietnicą. W fabułę wplecione są różne aspekty japońskiej kultury z okresu Edo, np. mentalność społeczeństwa, oczekiwane postawy w zależności od płci i pozycji, postacie i rytuały historyczne, a nawet stosowane tortury.

Polskie tłumaczenie 
Do Polski historię wprowadziło Wydawnictwo Kirin. Przekładem zajęła się Adrianna Wosińska, a opracowaniem graficznym Krzysztof Wosiński. W książce wykorzystano drzeworyty Katsushiki Hokusaia, Tsukioki Yoshitoshiego i Utagawy Kuniyoshiego. Wydane zostało po raz pierwszy w Toruniu w grudniu 2009 roku.

Kultura 
Najsłynniejsza legenda grozy obecna jest powszechnie w japońskiej kulturze. Książka w większości bazuje na opowieści Yotsuya Kaidan, gawędziarza Shunkinteia Ryuō, ale zapożycza także z utworów takich jak:O'Iwa Inari Yūrei Momogawy Jakuena, Yotsuya Kaidan Shinsaia Tōyō oraz ze sztuki Tsurui Namboku. Sama legenda doczekała się kilkudziesięciu adaptacji filmowych. Był na niej także wzorowany onryō z filmu The Ring: Krąg i analogicznie z filmu The Ring (film 2002). Sztuka  napisana przez Namboku Tsuruyę IV i wydana po raz pierwszy w 1825 roku to jedna z najsłynniejszych japońskich sztuk teatralnych. Choć opowiada również o motywie zemsty ducha zdradzonej i skrzywdzonej kobiety na mężu, to szczegóły i okoliczności są zupełnie inne. Opowieść z książki jest bliższa oryginałowi, gdyż sztuka została zmodyfikowana na potrzeby teatru kabuki.

Bohaterowie

Bohaterowie pierwszoplanowi 

 O'Iwa
 Iemon

Bohaterowie drugoplanowi 

 O'Hana
 Chōbei
 O'Mino
 Densuke
 Kibei
 Kaiba

Rozdziały 

 Od tłumacza
 Przedmowa
 Wstęp do pierwszego wydania
 Rozdział I: O'Mino i Densuke
 Rozdział II: Kawai-san z Kanda-ku
 Rozdział III: Takahashi Daihachirō
 Rozdział IV: O'Iwa przychodzi na świat
 Rozdział V: Sprawa Shiba Kiridōshi
 Rozdział VI: Swaty
 Rozdział VII: Iemon
 Rozdział VIII: Starzy znajomi
 Rozdział IX: Miłosne więzy
 Rozdział X: Spisek przeciwko O'Iwie
 Rozdział XI: Spisku ciąg dalszy
 Rozdział XII: Zemsta Kaiby
 Rozdział XIII: Yōtaka z Honjō
 Rozdział XIV: Kara
 Rozdział XV: Wieści docierają do Chōbeia
 Rozdział XVI: Wieści docierają do Kaiby
 Rozdział XVII: Wieści od Kaiby
 Rozdział XVIII: W cieniu go inkyō
 Rozdział XIX: Losy Tamiyi Yoemona, Kondō Rokurobeia i mnicha Myōzena
 Rozdział XX: Kibei-dono
 Rozdział XXI: Sprawy duchowe
 Rozdział XXII: Ceremonie żałobne za O'Iwę
 Rozdział XXIII: Ścieżki umarłych

Bibliografia 

 Yotsuya Kaidan - Opowieść o duchu z Yotsui James S. de Benneville, Wydawnictwo Kirin

Powieści z 1916
Powieści horrory